Australian Open 2014 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 9 a 11 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrana 
  Irina Falconi

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2014
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet